Organitzacions:
 Škoda, fabricant d'automòbils txec subsidiari del Grup Volkswagen
 Skoda-Kauba, fabricant d'aeronaus txecoslovac, format durant la Segona Guerra Mundial com a empresa conjunta entre Otto Kauba i Škoda
 Skoda Motorsport, escuderia que participà en el Campionat Mundial de Ral·lis entre els anys 1999 i 2007
 Skoda Xanthi FC, club esportiu de la ciutat de Xanthi (Grècia)
 Roth-Skoda, equip ciclista suís, de ciclisme en ruta de categoria continental
 Biografies:
 Jiří Škoda (Brno, 1956), ciclista txecoslovac, d'origen txec, que fou professional de 1987 a 1988 
 Josef Škoda (Plzeň, Imperi austríac, 1805 - Viena, Àustria-Hongria, 1881), metge fundador de l'Escola Moderna de Medicina de Viena, principal exponent del nihilisme terapèutic 
 Milan Škoda (Praga, 1986), futbolista txec que juga en la demarcació de davanter 
 Paul Badura-Skoda (Viena, 1927 – 2019), un pianista austríac